Даниил Владимирович Паргамон (род. 20 июля 1996, Кировоград, Украина) — украинский спортсмен, призёр чемпионата Европы по боевому Самбо, призер кубка мира по MMA, кандидат в мастера спорта по самбо,кандидат в мастера спорта по дзюдо, мастер спорта по боевому самбо,мастер спорта международного класса по ММА.

Карьера 
Спортивная карьера Даниила началась в городе Кировограде, в спортивной школе ДЮСШ № 3. Его тренерам был Владимир Владимирович Долгих, с ним он дошел до звания кандидата в мастера спорта по дзюдо, после чего переехал в Одессу в возрасте 15 лет, там его тренером стал Сабиров Вадим Милеевич. Даниил продолжил заниматься но перешел в Самбо, уже через два года Даниил становиться многократным чемпионом и призёром области и Украины, призёром чемпионата Европы по боевому самбо 2013 года, в возрасте 17 лет выполняет норматив мастера спорта Украины. После этого с интервалом в два года, он становиться призёром Кубка Мира по ММА, тем самым выполнив норматив Мастера Спорта Международного Класса по ММА.

Параллельно в эти же года учась, неоднократно выступал и побеждал, по панкратиону и хортигу.

Самбисты Украины